Cet article recense les villes, villages et communautés autonomes du Michigan.

A 
 Acme (ville)
 Acme (communauté autonome)
 Ada (ville)
 Addison (village)
 Adrian (ville)
 Afton (communauté autonome)
 Ahmeek (village)
 Akron (village)
 Alanson (village)
 Alba (communauté autonome)
 Albion (ville)
 Alden (communauté autonome)
 Alger (communauté autonome)
 Algonac (ville)
 Allegan (ville)
 Allegan (ville)
 Allen (village)
 Allen Park (ville)
 Allendale (communauté autonome)
 Allenton (communauté autonome)
 Allouez (ville)
 Alma (ville)
 Almont (ville)
 Almont (village)
 Alpena (ville)
 Alpha (village)
 Alto (communauté autonome)
 Amasa (communauté autonome)
 Anchorville (communauté autonome)
 Ann Arbor (ville)
 Applegate (village)
 Arcadia (communauté autonome)
 Argyle (communauté autonome)
 Armada (village)
 Arnold (communauté autonome)
 Ashley (village)
 Athens (village)
 Atlanta (communauté autonome)
 Atlantic Mine (communauté autonome)
 Atlas (communauté autonome)
 Attica (ville)
 Au Gres (ville)
 Au Train (communauté autonome)
 Auburn (ville)
 Auburn Hills (ville)
 Augusta (village)
 Avoca (communauté autonome)
 Azalia (communauté autonome)

B 
 Bad Axe (ville)
 Bailey (communauté autonome)
 Baldwin (village)
 Bancroft (village)
 Bangor (ville)
 Bannister (communauté autonome)
 Baraga (village)
 Barbeau (communauté autonome)
 Bark River (communauté autonome)
 Baroda (village)
 Barryton (village)
 Barton City (communauté autonome)
 Bath (communauté autonome)
 Battle Creek (ville)
 Bay City (ville)
 Bay Port
 Bay Shore
 Bay View
 Beacon Hill (communauté autonome)
 Beal City (communauté autonome)
 Bear Lake
 Beaver Island
 Beaverton
 Bedford Charter (ville)
 Bedford (ville)
 Belding
 Bellaire
 Belleville
 Bellevue
 Belmont
 Bentley
 Benton Harbor
 Benzonia
 Bergland
 Berkley
 Berrien Center
 Berrien Springs
 Bessemer
 Beulah
 Beverly Hills
 Big Bay
 Big Rapids
 Bingham Farms
 Birch Run
 Birmingham
 Bitely
 Black River
 Blanchard
 Blissfield
 Bloomfield Hills
 Bloomfield Township (comté d'Oakland)
 Bloomingdale
 Bois Blanc
 Boon
 Boyne City
 Boyne Falls
 Bradley
 Branch
 Brant
 Breckenridge
 Breedsville
 Brethren
 Bridgeport
 Bridgewater
 Bridgman
 Brighton
 Brimley
 Britton
 Brohman
 Bronson
 Brooklyn
 Brown City
 Bruce Crossing
 Brutus (township)
 Buchanan
 Buckley
 Burlington
 Burnips
 Burr Oak
 Burt
 Burt Lake
 Burton
 Byron
 Byron Center

C 
 Cadillac 
 Caledonia  
 Calumet  
 Camden  
 Cannonsburg  
 Canton
 Capac  
 Carleton  
 Carney  
 Caro  
 Carp Lake  
 Carrollton  
 Carson City  
 Carsonville  
 Casco  
 Caseville  
 Casnovia  
 Caspian  
 Cass City  
 Cassopolis  
 Castle Park
 Cedar  
 Cedar Lake  
 Cedar River  
 Cedar Springs  
 Cedarville  
 Cement City  
 Center Line  
 Central Lake  
 Centreville  
 Ceresco  
 Champion  
 Channing  
 Charlevoix  
 Charlotte  
 Chase  
 Chassell  
 Chatham  
 Cheboygan  
 Chelsea  
 Chesaning  
 Chesterfield  
 Chippewa Lake  
 Chocolay Charter (ville)
 Christmas  
 Clare  
 Clarklake  
 Clarkston  
 Clarksville  
 Clawson  
 Clayton  
 Clifford  
 Climax  
 Clinton  
 Clio  
 Cloverdale  
 Cohoctah  
 Coldwater  
 Coleman  
 Coloma  
 Colon  
 Columbiaville  
 Columbus (communauté autonome)
 Comins  
 Commerce  
 Comstock  
 Comstock Park  
 Concord  
 Conklin  
 Constantine  
 Conway  
 Cooks  
 Coopersville  
 Copemish  
 Copper City  
 Copper Harbor  
 Coral  
 Cornell  
 Corunna  
 Covert  
 Covington  
 Cross Village  
 Croswell  
 Crystal  
 Crystal Falls  
 Curran  
 Curtis  
 Custer  
 Cutlerville

D 
 Dafter  
 Daggett  
 Dansville  
 Davisburg  
 Davison  
 De Tour Village
 Dearborn  
 Dearborn Heights  
 Decatur  
 Decker  
 Deckerville  
 Deerfield  
 Deerton  
 Deford  
 Delton  
 Détroit 
 DeWitt 
 Dexter 
 Dimondale 
 Dollar Bay
 Dorr 
 Douglas 
 Dowagiac 
 Dowling 
 Drayton Plains 
 Drummond Island 
 Dryden 
 Dublin (communauté autonome)
 Dundee
 Durand

E 
 Eagle  
 Eagle River  
 East China  
 East Grand Rapids  
 East Jordan  
 East Lansing  
 East Leroy  
 East Tawas  
 Eastlake  
 Eastpointe  
 Eastport  
 Eaton Rapids  
 Eau Claire  
 Eben Junction  
 Eckerman  
 Ecorse  
 Edenville
 Edgemere  
 Edmore  
 Edwardsburg  
 Elberta  
 Elk Rapids  
 Elkton  
 Ellsworth  
 Elm Hall  
 Elmira  
 Elsie  
 Elwell  
 Emmett 
 Empire  
 Engadine  
 Erie  
 Escanaba  
 Essexville  
 Eureka  
 Evart  
 Ewen

F 
 Fair Haven 
 Fairgrove 
 Fairview 
 Falmouth 
 Farmington 
 Farmington Hills 
 Farwell 
 Felch 
 Fennville 
 Fenton 
 Fenwick 
 Ferndale 
 Ferrysburg 
 Fife Lake 
 Filer City 
 Filion 
 Flat Rock 
 Flint 
 Flushing 
 Forestville 
 Fort Gratiot
 Foster City 
 Fostoria 
 Fountain 
 Fowler 
 Fowlerville 
 Frankenmuth 
 Frankfort 
 Franklin 
 Fraser 
 Frederic 
 Free Soil 
 Freeland 
 Freeport 
 Fremont 
 Frontier 
 Fruitport 
 Fulton

G 
 Gaastra 
 Gagetown 
 Gaines 
 Galesburg 
 Galien 
 Garden 
 Garden City 
 Gaylord 
 Genesee 
 Germfask 
 Gilford 
 Gladstone 
 Gladwin 
 Glen Arbor 
 Glenn 
 Glennie 
 Gobles 
 Goetzville 
 Good Hart 
 Goodells 
 Goodrich 
 Gould City 
 Gowen 
 Grand Blanc 
 Grand Haven 
 Grand Junction 
 Grand Ledge 
 Grand Marais 
 Grand Rapids 
 Grandville 
 Grant 
 Grass Lake 
 Grawn 
 Grayling 
 Greenbush 
 Greenland 
 Greenville 
 Gregory 
 Grosse Ile (ville)
 Grosse Pointe 
 Grosse Pointe Farms
 Grosse Pointe Park
 Grosse Pointe Shores
 Grosse Pointe Woods
 Gulliver 
 Gwinn

H 
 Hadley 
 Hagar Shores 
 Hale 
 Hamburg 
 Hamilton 
 Hamtramck 
 Hancock 
 Hanover 
 Harbert 
 Harbor Beach 
 Harbor Point 
 Harbor Springs 
 Harper Woods 
 Harrietta 
 Harris 
 Harrison dans le comté de Clare
 Harrison Township dans le comté de Macomb
 Harrisville 
 Harsens Island 
 Hart 
 Hartford 
 Hartland 
 Harvey 
 Haslett (communauté autonome) 
 Hastings 
 Hawks 
 Hazel Park 
 Hell (communauté autonome)
 Hemlock 
 Henderson 
 Hermansville 
 Herron 
 Hersey 
 Hesperia 
 Hessel 
 Hickory Corners 
 Higgins Lake 
 Highland 
 Highland Park 
 Hillman 
 Hillsdale 
 Holland 
 Holly 
 Holt 
 Holton 
 Homer 
 Honor 
 Hope 
 Hopkins 
 Horton 
 Houghton 
 Houghton Lake 
 Houghton Lake Heights 
 Howard City 
 Howell 
 Hubbard Lake 
 Hubbardston 
 Hubbell 
 Hudson 
 Hudsonville 
 Hulbert 
 Huntington Woods

I 
 Ida 
 Idlewild
 Imlay City 
 Indian River 
 Ingalls 
 Inkster 
 Interlochen 
 Ionia 
 Iron Mountain 
 Iron River 
 Irons 
 Ironwood 
 Ishpeming 
 Ithaca

J 
 Jackson 
 Jamestown 
 Jasper 
 Jeddo 
 Jenison 
 Jerome 
 Johannesburg 
 Jones 
 Jonesville

K 
 Kalamazoo 
 Kaleva 
 Kalkaska 
 Kawkawlin 
 Kearsarge 
 Keego Harbor 
 Kendall 
 Kent City 
 Kenton 
 Kentwood 
 Kewadin 
 Kimball 
 Kincheloe 
 Kinde 
 Kingsford 
 Kingsley 
 Kingston 
 Kinross

L 
 L'Anse 
 La Salle 
 Lachine 
 Lacota 
 Laingsburg 
 Lake 
 Lake Ann 
 Lake City 
 Lake George 
 Lake Leelanau 
 Lake Linden 
 Lake Odessa 
 Lake Orion 
 Lakeland 
 Lakeside 
 Lakeview 
 Lakeville 
 Lambertville 
 Lamont 
 Lansing 
 Lapeer 
 Lathrup Village 
 Laurium 
 Lawrence 
 Lawton 
 Le Roy 
 Leland 
 Lennon 
 Leonard 
 Leonidas 
 Leslie 
 Levering 
 Lewiston 
 Lexington 
 Lincoln 
 Lincoln Park 
 Linden 
 Linwood 
 Litchfield 
 Little Lake 
 Livonia 
 Long Lake 
 Loretto 
 Lovells
 Lowell 
 Ludington 
 Luna Pier 
 Lupton 
 Luther
 Luzerne 
 Lyons

M 
 Macatawa
 Mackinac Island
 Mackinaw City
 Macomb
 Madison Heights
 Mancelona
 Manchester
 Manistee
 Manistique
 Manitou Beach
 Manton
 Maple City
 Maple Rapids
 Marcellus
 Marenisco
 Marine City
 Marion
 Marlette
 Marne
 Marquette
 Marshall
 Martin
 Marysville
 Mason
 Mass City
 Mattawan
 Maybee
 Mayfield
 Mayville
 McBain
 McBrides
 McMillan
 Mears
 Mecosta
 Melvin
 Melvindale
 Memphis
 Mendon
 Menominee
 Merrill
 Merritt
 Mesick
 Metamora
 Michigamme
 Michigan Center
 Middleton
 Middleville
 Midland
 Mikado
 Milan
 Milford
 Millersburg
 Millington
 Minden City
 Mio
 Mohawk
 Moline
 Monroe
 Montague
 Montgomery
 Montrose
 Moorestown
 Moran
 Morenci
 Morley
 Morrice
 Moscow
 Mosherville
 Mount Clemens
 Mount Morris
 Mount Pleasant
 Muir
 Mullett Lake
 Mulliken
 Munger
 Munising
 Munith
 Muskegon
 Muskegon Heights

N 
 Nadeau
 Nahma
 Napoleon
 Nashville
 National City 
 National Mine
 Naubinway
 Nazareth
 Negaunee
 New Baltimore
 New Boston
 New Buffalo
 New Era
 New Haven
 New Hudson
 New Lothrop
 New Troy
 Newaygo
 Newberry
 Newport
 Niles
 Nisula
 North Adams
 North Branch
 North Lake
 North Muskegon
 North Star
 North Street
 Northeast
 Northland
 Northport
 Northville
 Northwest
 Norton Shores
 Norvell
 Norway
 Nottawa
 Novi
 Nunica

O 
 Oak Grove
 Oak Park
 Oakland
 Oakley
 Ocqueoc (ville)
 Oden
 Okemos
 Old Mission
 Olivet
 Omena
 Omer
 Onaway
 Onekama
 Onondaga
 Onsted
 Ontonagon
 Orchard Lake
 Orion
 Orleans
 Ortonville
 Oscoda
 Oshtemo
 Osseo
 Ossineke
 Otisco
 Otisville
 Otsego
 Ottawa Lake
 Otter Lake
 Ovid
 Owendale
 Owosso
 Oxford

P 
 Painesdale
 Palmer
 Palmyra
 Palo
 Paradise
 Parchment
 Paris 
 Parma
 Paw Paw
 Pearl Beach
 Peck
 Pelkie
 Pellston
 Pennfield
 Pentwater
 Perkins
 Perrinton
 Perronville
 Perry
 Petersburg
 Petoskey
 Pewamo
 Pickford
 Pierson
 Pigeon
 Pinckney
 Pinconning
 Pittsford
 Plainfield
 Plainwell
 Pleasant Lake
 Pleasant Ridge
 Plymouth
 Pompeii
 Pontiac 
 Port Austin 
 Port Hope 
 Port Huron 
 Port Sanilac 
 Portage 
 Portland 
 Posen 
 Potterville 
 Powers 
 Prescott 
 Presque Isle 
 Prudenville 
 Pullman

Q 
 Quincy 
 Quinnesec

R 
 Ralph 
 Ramsay 
 Rapid City 
 Rapid River 
 Ravenna 
 Ray 
 Reading 
 Redford Township 
 Reed City 
 Reese 
 Remus 
 Republic 
 Rhodes 
 Richland 
 Richmond 
 Richville 
 Ridgeway 
 Riga 
 River Rouge 
 Riverdale 
 Riverside 
 Riverview 
 Rives Junction 
 Rochester 
 Rochester Hills 
 Rock 
 Rockford 
 Rockland 
 Rockwood 
 Rodney 
 Rogers City 
 Rollin 
 Romeo 
 Romulus 
 Roosevelt Park 
 Roscommon 
 Rose City 
 Rosebush 
 Roseville 
 Rothbury 
 Royal Oak 
 Ruby 
 Rudyard 
 Rumely 
 Ruth

S 
 Saginaw 
 Sagola 
 Saint Charles 
 Saint Clair 
 Saint Clair Shores 
 Saint Helen 
 Saint Ignace 
 Saint Johns 
 Saint-Joseph 
 Saint Louis 
 Salem 
 Saline 
 Samaria 
 Sand Creek 
 Sand Lake 
 Sandusky 
 Sanford 
 Saranac 
 Saugatuck 
 Sault Sainte-Marie 
 Sawyer 
 Schoolcraft 
 Scotts 
 Scottville 
 Sears 
 Sebewaing 
 Seneca 
 Seney 
 Shaftsburg 
 Shelby Charter Township dans le comté de Macomb
 Shelby dans le comté d'Oceana
 Shelbyville 
 Shepherd 
 Sheridan 
 Sherwood 
 Shingleton 
 Sidnaw 
 Sidney 
 Silverwood 
 Six Lakes 
 Skandia 
 Skanee 
 Skidway Lake 
 Smiths Creek 
 Smyrna 
 Snover 
 Sodus 
 Somerset 
 Somerset Center 
 South Boardman 
 South Branch 
 South Haven 
 South Lyon 
 South Range 
 South Rockwood 
 Southeast 
 Southfield 
 Southgate 
 Spalding 
 Sparta 
 Spring Arbor 
 Spring Lake 
 Springfield 
 Springport 
 Spruce 
 Stambaugh 
 Standish 
 Stanton 
 Stanwood 
 Stephenson 
 Sterling 
 Sterling Heights 
 Stevensville 
 Stockbridge 
 Strongs 
 Sturgis 
 Sumner 
 Sunfield 
 Suttons Bay 
 Swartz Creek 
 Sylvan Lake

T 
 Tawas City 
 Taylor 
 Tecumseh 
 Tekonsha 
 Temperance 
 Thompsonville 
 Three Oaks 
 Three Rivers 
 Tipton 
 Toivola 
 Tompkins
 Topinabee 
 Tower 
 Traverse City 
 Trenary 
 Trenton 
 Trout Creek 
 Trout Lake 
 Troy 
 Trufant 
 Turner 
 Tuscola 
 Tustin 
 Twin Lake 
 Twining

U 
 Ubly  
 Union  
 Union City  
 Union Lake  
 Union Pier  
 Unionville  
 University Center  
 Utica

V 
 Vandalia  
 Vanderbilt  
 Vassar  
 Vermontville  
 Vernon  
 Vestaburg  
 Vicksburg  
 Vulcan

W 
 Wabaningo
 Wacousta  
 Wakefield  
 Waldron  
 Walhalla  
 Walker  
 Walkerville  
 Wallace  
 Walled Lake  
 Walloon Lake  
 Warren
 Washington Township (Gratiot County)
 Washington Township (Macomb County)
 Washington Township (Sanilac County)
 Waterford Township  
 Waters  
 Watersmeet (ville)  
 Watervliet  
 Watton  
 Wayland  
 Wayne  
 Webberville  
 Weidman
 Wells Township (Delta County
 Wells Township (Marquette County
 Wells Township (Tuscola County
 Wellston (communauté autonome) 
 Wequetonsing  
 West Bloomfield Township  
 West Branch  
 West Olive  
 Westland  
 Weston  
 Westphalia  
 Westwood  
 Wetmore  
 Wheeler
 White Cloud
 White Lake (ville)
 White Pigeon
 White Pine
 Whitehall
 Whitmore Lake
 Whittaker
 Whittemore  
 Williamsburg  
 Williamston  
 Willis
 Wilson Township (Alpena County)  
 Wilson Township (Charlevoix County)
 Winn  
 Wixom  
 Wolverine  
 Woodhaven  
 Woodland  
 Wyandotte  
 Wyoming

Y 
 Yale 
 Ypsilanti

Z 
 Zeeland

Michigan